Януарий Демьянович Бортник (; 3 мая 1897, с. Озёрная (Зборовский район), ныне Тернопольская область, Украина — 16 января 1938, Киев) — украинский советский театральный режиссёр.

Биография 

Родился в крестьянской семье. В юность вместе с семьей переехал в Тернополь, где учился в украинской гимназии. Увлекался музыкой и театром, посещал спектакли общества «Русская беседа», которым руководил Иосиф Стадник. Когда во время Первой мировой войны Лесь Курбас создал в городе «Тернопольские театральные вечера», Бортник бросил гимназию и поступил на сцену. Играл в пьесах Карпенко-Карого и Квитки-Основьяненко.

В революционные годы вместе с Курбасом перебрался в Киев. В 1921 возглавил белоцерковскую театральную студию «Кийдрамте», которая вошла в 1922 в творческое объединение «Березиль». Учился и работал в режиссёрской лаборатории «Березиля» (1923-1928). В 1926 вместе с театром переехал в Харьков. Спектакли Бортника в «Березиле» показали, что он сформировался как зрелый самостоятельный мастер. В 1927 под эгидой «Березиля» в Харькове был создан театр малых форм «Весёлый пролетарий», который возглавил Бортник (1927-1930).

Впоследствии режиссёр возглавлял Харьковский театр музыкальной комедии (1930-1934), Днепропетровский театр имени Шевченко (1934-1936), Харьковский театр революции (1936-1937). По обвинению в национализме в 1937 Был арестован и вскоре расстрелян. Реабилитирован в 1960.

Семья 

 Жена – Бабиивна, Анна Ильинична (1897-1979) – актриса театра «Березиль».

Постановки

В театре «Березиль» 

 1926 – «Шпана» Ярошенко
 1926 – «Яблоневый плен» Днепровского
 1928 – «Заговор Фиеско в Генуе» Шиллера

В других театрах 

 1928 – «Ярмарка» Остапа Вишни (театр «Весёлый пролетарий»)
 1936 – «Соло на флейте» Микитенко (Харьковский театр революции)

Персоналии:Харьков
Персоналии:Днепропетровский театр имени Т. Шевченко
Расстрелянные в Украинской ССР
Посмертно реабилитированные в СССР

Расстрелянное возрождение
Казнённые в 1938 году
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР